Paschleben steht für:

 Groß Paschleben
 Klein Paschleben

Siehe auch:
 Baschleben